Birrell ist der Familienname folgender Personen:

 Augustine Birrell (1850–1933), britischer Schriftsteller
 Bob Birrell (* 1938), britischer Hürdensprinter
 Cameron Birrell (* 1990), südafrikanischer Eishockeyspieler
 Francis Birrell (1889–1935), britischer Journalist, Übersetzer und Literaturkritiker
 Gerry Birrell (1944–1973), britischer Automobilrennfahrer
 Harry Birrell († 2013), US-amerikanischer Radiomoderator
 Joe Birrell (* 1930), britischer Hürdensprinter
 Kimberly Birrell (* 1998), australische Tennisspielerin
 Ross Birrell (* 1969), schottischer Konzeptkünstler
 William Birrell (1897–1968), schottischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Birell
 Birelle